Dybuk –  w mistycyzmie i folklorze żydowskim zjawisko zawładnięcia ciałem żywego człowieka przez ducha zmarłej osoby
 Dybuk, czyli Na pograniczu dwóch światów – dramat Szymona An-skiego z 1914
 Dybuk – polski film fabularny z 1937 nakręcony w języku jidisz
 Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz – polski film dokumentalny z 2015